Anholt kan betrekking hebben op:
 Anholt (Duitsland), een plaats in de Duitse gemeente Isselburg, net over de grens met Nederland.
 Anholt (Nederland), een plaats in de gemeente De Wolden in Nederlandse provincie Drenthe.
 Anholt (eiland), een Deens eiland in het Kattegat.
 Anholt (parochie), een parochie van Denemarken.
 Een verpleeghuis voor somatische cliënten in Assen in Nederlandse provincie Drenthe.
 Heerlijkheid Anholt
 Kasteel Anholt